Чемпіонат Польщі з футболу 1985  — проводився у 1984—1985 роках. У змаганні брали участь шістнадцять команд. Чемпіоном Польщі став клуб «Гурнік» (Забже).

Підсумкова таблиця 

Легенда:

Результати

Бомбардири

Джерела 
 Чемпіонат Польщі на сайті RSSSF 
 Історія чемпіонатів Польщі 

1985
Польща
Польща
1984 у польському спорті
1985 у польському спорті